Esistono più persone note di nome Jan Sørensen:

Jan Ingemann Sørensen, calciatore danese, nato nel 1954
Jan Johnsen Sørensen, calciatore danese, nato nel 1955
Jan-Derek Sørensen, calciatore norvegese, nato nel 1971